Многозначный термин. Может иметь следующие значения.